Kaplica (Pommeren), een plaats in het Poolse district Kartuski, woiwodschap Pommeren
 Kaplica (Świętokrzyskie), een plaats in het Poolse district Ostrowiecki, woiwodschap Świętokrzyskie